Масвинго — топоним.

 Масвинго (аэропорт) — аэропорт в городе Масвинго, Зимбабве.
 Масвинго (город) — город в Зимбабве.
 Масвинго (округ) — округ в Зимбабве.
 Масвинго (провинция) — провинция в Зимбабве.
 Масвинго (футбольный клуб) — футбольный клуб из города Масвинго, Зимбабве.